Los mamenquisáuridos (Mamenchisauridae) son una familia de dinosaurios saurópodos eusaurópodos que vivieron desde mediados a finales del período Jurásico, hace aproximadamente entre 162 a 145 millones de años, entre los pisos faunísticos Calloviense y Titoniense, en lo que ahora es Asia y África. Se caracterizaban por un cráneo más alto y pesado que el de los diplodócidos, con dientes espatulados, que se encontraban en toda la boca y no solo en la parte anterior. El cuello es más largo, las vértebras del cuello tienen una prolongación ventral en la que se apoyan, y las costillas cervicales unidas a las vértebras cervicales. Las vértebras se meten en la región pectoral estando altamente neumatizadas. Los cheurones de la cola bifurcados. Los miembros delanteros y traseros casi iguales, similares a los camarasáuridos.

Referencias

Bibliografía 

 Sekiya, T. (2011). (Publicado en 2012) Re-examination of Chuanjiesaurus anaensis (Dinosauria: Sauropoda) from the Middle Jurassic Chuanjie Formation, Lufeng County, Yunnan Province, Southwest China. Memoir of the Fukui Prefectural Dinosaur Museum 10 : 1-54.

Enlaces externos 

 Mamenchisauridae en The paleobiology database
 Mamenchisauridae en Palaeos

Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de Asia
Sauropoda